Гай Сервилий Гемин () е име на:

 Членове на клон Гемин от род Сервилии
 Гай Сервилий Гемин, претор преди 218 пр.н.е.
 Гай Сервилий Гемин, консул 203, диктатор 202 пр.н.е.